21-й сезон Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу проходил с 23 сентября 2012 года по 28 апреля 2013 года. Победителями стали дублёры «Тюмени» из «Ишима-Тюмени-2». По сравнению с предыдущими сезонами, изменилась схема проведения первенства. Теперь после окончания двухкругового турнира проводился раунд плей-офф, в который проходили шесть лучших команд регулярного чемпионата. Команды, занявшие 1-е и 2-е места, напрямую попадали в полуфинал, остальные четыре начинали с игр 1/4 финала.

По окончании первенства отказался от участия в следующем сезоне МФК «Энерком».

Участники чемпионата 
 Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
 Бумажник (Сыктывкар)
 Заря (Якутск)
 Ишим-Тюмень-2 (Ишим, Тюмень)
 Прогресс (Глазов)
 Ухта (Ухта)
 Факел (Сургут)
 Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород)
 Энерком (Липецк)
 Ямал-НУБК (Новый Уренгой)

I этап (регулярный чемпионат)

Турнирная таблица

II этап (плей-офф)

Результаты игр плей-офф 
Четвертьфиналы (24, 31 марта 2013 года).
 Ишим-Тюмень-2 - Заря - 4:2, 5:4.
 Энерком - Ямал - 4:4, 3:1.

Полуфиналы (7, 14 апреля 2013 года).
 Ишим-Тюмень-2 - Алмаз-АЛРОСА - 6:4, 3:4.
 Энерком - Прогресс - 5:2, 2:5 (пен. 3:4).

Серия за 3-е место (21, 28 апреля 2013 года).
 Энерком - Алмаз-АЛРОСА - 4:6, 0:0.

Финал (21, 28 апреля 2013 года).
 Ишим-Тюмень-2 - Прогресс - 6:5, 3:3.

Лучшие бомбардиры

Повышение в классе 
Серебряный призер Высшей лиги "Прогресс" (Глазов) по итогам сезона принял решение заявиться в Суперлигу

Примечания 

Соревнования по мини-футболу в России